144 steht für:
 144 bzw. 144 v. Chr., Jahreszahl
 144 als Notruf für Rettungsdienste in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein

Verkehrsmittel
 Peugeot Typ 144, Automobil
 Baureihe 144, Lokomotive
 Amiot 144, französisches Flugzeug
 Tupolew Tu-144, russisches Flugzeug
 Monge (Q 144), U-Boot der französischen Marine
 U 144, U-Boot der deutschen Kriegsmarine

Siehe auch: